Шихаб ад-Дин Абу-ль-Аббас Ахмед ибн Мухаммед ибн Абдуллах ибн Ибрахим ад-Димашки аль-Ханафи аль-Аджами более известный как Ибн Арабша́х (; ) — арабский писатель и историк.

Биография 
Ибн Арабшах родился 25 числа месяца зу-ль-када 791 года хиджры (15 ноября 1389) в Дамаске. Его жизнь была полна странствований. В 1400 или 1401 году (803 год хиджры) войска Тамерлана увели его вместе с семьёй в неволю в Самарканд. Там Ибн Арабшах изучил тюркский, персидский, монгольский языки и мусульманскую науку. Позднее он отправился в путешествие по важным центрам Туркестана, посетил Монголию и границу с Китаем, затем вернулся в Хорезм, откуда направился в Сарай и Астрахань.

В 1412 году Ибн Арабшах по Чёрному морю добрался до Эдирне, где стал личным секретарём (сыр кятиб) османского султана Мехмеда Челеби и учителем его сыновей-шехзаде. В это же время его назначили членом  (Диван-и Хумаюн). Находясь в Эдирне Ибн Арабшах занимался переводами с арабского и персидского языков. После смерти султана Мехмеда, в апреле 1422 года он через Алеппо направился в свой родной Дамаск, в котором не был уже 20 лет. Большая часть трудов Ибн Арабшаха была написана именно в этот период, в том числе и прославившее его сочинение о Тамерлане.

Совершив хадж и пробыв в Дамаске до 1438 года, Ибн Арабшах отправился в Египет, где поселился в Каире. Он был знаком со многими учёными и поэтами того периода, часто встречался с Ибн Тагриберди. Ибн Арабшах был одним из приближенных мамлюкского султана , посвятил ему несколько своих книг. Однако его сатирические высказывания в адрес поэтов и улемов того времени привели к тому, что в 1450 году Ибн Арабшаха заключили под стражу на пять дней. Потрясённый такой несправедливостью, он скончался в Каире через 12 дней после освобождения — 15 раджаба 854 года хиджры (24 августа 1450 года).

Библиография 
Ибн Арабшаха прославило его сочинение о Тамерлане под названием «Аджаиб аль-макдур фи наваиб (фи ахбар) Таймур» («Чудеса предопределения в превратностях судьбы (в известиях) Тимура»), написанное в 1436 году. Под старость Ибн Арабшах по образцу «Калилы и Димны» составил рифмованной прозой сборник притчей с обычной в то время суфийской подкладкой о воспитании князей «Факиха аль-хулафа» («Приятный плод для халифов»). Из-за своей способности писать на трёх языках, он получил прозвище «малик аль-калам фи-л-лугат ас-салас» («царь слова на трёх языках»).
 Аджаиб аль-макдур фи наваиб (фи ахбар) Таймур ()
 У(н)куд ан-насиха ()
 Хитаб аль-ихаб ан-накиб ва джаваб аш-шихаб ас-сакиб ()
 Факиха аль-хулафа ва муфакаха аз-зурафа ()
 ат-Талиф ат-тахир фи шиам аль-Малик аз-Захир ()
 Мир’ат аль-адаб ()
 Джалват аль-амдах аль-джамалия фи хуллатай аль-аруд ва-ль-арабия ()
 Тарджуман аль-мутарджам би-мунтаха аль-ирб фи лугат ат-турк ва-ль-аджам ва-ль-араб ()

Также Ибн Арабшах перевёл на тюркский (турецкий) язык «Джавами аль-хикаят» персидского историка Ауфи, тафсир Абу Лейса Самарканди, «ат-Та‘бир аль-Кадири» Якуба ад-Динавари (ум. 1020).

Переводы и издания сочинений 
Сочинение Ибн Арабшаха о Тамерлане было издано на арабском языке в Лейдене в 1636 году, во французском переводе Ватье («L’histoire du grand Tamerlan») в 1658 году в Париже; калькуттские издания 1812 и 1818 годов под редакцией Ахмеда ибн Мохаммеда ибн аль-Ансари Йемени, с английским ярлыком «History of Timur». Фрагменты из этого труда, касающиеся Золотой Орды, переведены на русский и изданы В. Г. Тизенгаузеном в 1884 году под названием «Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды». В 1970-е годы профессором Убайдуллой Уватовым был выполнен перевод на узбекский язык.

«Факиха аль-хулафа» по-арабски и по-латыни издал барон Георг Фрейтаг под названием: «Fructus imperatorum et jocatio ingeniosorum» (Бонн, том I, 1832; т. II, 1852). Ещё раньше (1824) в Москве труд Ибн Арабшаха был издан под названием «Приключения одного невольника. Арабская повесть Ахмеда-бен-Арабшаха, с арабским текстом».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Ибн Арабшах. История амира Темура. Ташкент. Институт истории народов Средней Азии имени Махпират. 2007      

Арабские писатели
Писатели XV века
Персоналии:Самарканд
Историки эпохи Тимуридов